De Primeira Divisão 1995–1996 was de 62ste editie van de strijd in de hoogste afdeling van het Portugese betaald voetbal. Het seizoen ging van start op 25 augustus 1995 en eindigde op 15 juni 1996.  

Nieuwkomers waren Leça, Campomaiorense en FC Felgueiras. De drie clubs waren in het voorafgaande seizoen (1994/95) vanuit de Segunda Divisão de Honra naar de hoogste divisie gepromoveerd. FC Porto leed slechts twee nederlagen in 34 competitieduels en won de 15de landstitel uit de clubgeschiedenis. Topscorer was Domingos Paciência van FC Porto met 25 treffers.

Eindstand

Zie ook
Segunda Divisão de Honra 1995/96

Portugal
1996